Приту́лок — місце, де можна укритись або врятуватись.

Види притулків 

 Притулок для бездомних — місце тимчасового перебування людей без постійного місця проживання.
 Притулок для неповнолітніх — місця для тимчасового перебування дітей до визначення їхнього подальшого місцеперебування.
 Притулок для безпритульних тварин — місце для постійного перебування та утримання для безпритульних домашніх тварин.
 Притулок (богадільня) — у дореволюційний час — благодійна (приватна або суспільна), зазвичай лікувальна установа, притулок для інвалідів, убогих, непрацездатних, старих людей.
 Гірський притулок — невеликий будинок, база на гірських маршрутах

Об'єкти 
 «Притулок одинадцяти» — готель для альпіністів на горі Ельбрус (Кавказ).

Кіноматограф 
 «Притулок» — іспано-мексиканський фільм
 «Притулок» — фільм 2009 року французького режисера Франсуа Озона.

Географія 
 Притулок дикої природи Бінсар — заказник в Індії
 Притулок дикої природи Кедарнатх — заказник в Індії
 Притулок для слонів Піннавела в Шрі-Ланці

Інше 
 Політичний притулок
 Право притулку
 Укриття

Джерела

Посилання 
 Притулок // 

Безпритульність